Fold har flere betydninger og henviser til forskellige artikler:
Fold (indelukke) – et indelukke/ indhegning for dyr.
Fold (bukning) – et læg i stof eller papir.
Fold (afkast) – kornafkast i forhold til udsædsmængde 
Mangefold (multiplum) – kaldes også blot fold (gammel sprogbrug)
Fold (pokermelding) – en pokermelding 
Fold (geologi) – jordlag som er bøjede pga deformationer

Se også 
Origami – kunsten at folde papir.